Bagno kan syfta på:

 Bagno – en typ av fängelse i 1700-talets Frankrike

Geografi

Italien 

 Bagno (ort i Italien, Abruzzo), Provincia dell' Aquila, 
 Bagno (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Reggio Emilia,

Polen 

 Bagno (ort i Polen), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat nowomiejski, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar